Le championnat du monde de squash 1991  est l'édition 1991 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 30 juillet au 4 août 1991 à Adélaïde.
Rodney Martin gagne son premier titre de champion du monde en battant Jahangir Khan en finale après avoir éliminé Jansher Khan en quart de finale. Il est le seul joueur à avoir battu Jahangir Khan et Jansher Khan dans le même tournoi.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash

1991
Squash masculin
Monde masculin 1991
Monde masculin
Championnat du monde à Adélaïde
Sport en Australie en 1991
Sport en juillet 1991
Sport en août 1991